Sergio Sánchez peut faire référence à :
 Sergio Sánchez (né en 1982), athlète espagnol
 Sergio Sánchez (né en 1977), footballeur espagnol